Perry Smith kan syfta på:

 Perry Smith (politiker) (f. 1783, d. 1852) – amerikansk politiker
 Perry Smith (mördare) (f. 1928, d. 1965) – amerikansk mördare